Dieser Artikel listet alle Personen auf, die während der 50. Legislaturperiode der Schweizer Bundesversammlung (2015–2019) dem Ständerat angehörten.

Die Zusammensetzung des Ständerats während der 50. Legislaturperiode ging im Wesentlichen auf die Parlamentswahlen vom 18. Oktober 2015 zurück; Änderungen während der Legislaturperiode sind am Ende des Artikels aufgelistet.

Ratsmitglieder

Änderungen während der Legislaturperiode

Siehe auch 
 Liste der Präsidenten des Ständerats
 Liste der Mitglieder des Schweizer Nationalrats in der 50. Legislaturperiode
 Schweizer Parlamentswahlen 2015

Weblinks 
 Datenbank aller Ratsmitglieder seit 1848